Гран-прі Салоніки 2013 — четвертий  турнір серії Гран-прі ФІДЕ 2012–2013 років, який проходить в Салоніках (Греція)  з 21 травня по 4 червня 2013 року.

 Категорія: 21-а (середній рейтинг: 2752,9).

Розклад змагань 

 Відкриття турніру: 21 травня
 Ігрові дні: 22-25, 27-30 травня, 1-3 червня
 Вихідні дні: 26, 31 травня
 Закриття турніру:  3 червня

Початок партій в 14-00 год, останній тур в 12-00 (час Київський)

Контроль часу 
 120 хвилин на 40 ходів, 60 хвилин на 20 наступних ходів, 15 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з першого.

Учасники  

жирним  — місце в рейтингу станом на травень 2013 року

Етьєн Бакро замінив Теймура Раджабова

Рух за турами

Турнірна таблиця

Посилання 
 Гран-прі Салоніки на сайті ФІДЕ 
 Онлайн турніру на whychess.com 
 Онлайн турніру chessdom.com 
  Рейтинг шахістів на травень 2013 
Форум циклу гран-прі на сайті chesspro.ru

Примітки 

Шахові турніри 2013
Травень 2013
Червень 2013
Гран-прі ФІДЕ